Clint Longley (1952) – ex giocatore di football americano statunitense
James Longley (1972) – regista e produttore cinematografico statunitense
John Longley (1867-1953) – militare britannico
Luc Longley (1969) – ex cestista e allenatore di pallacanestro australiano
Michael Longley (1939) – poeta irlandese
Vicky Longley (1988) – attrice britannica